Star Wars, épisode I : La Menace fantôme d'un point de vue de la numérotation des épisodes (1999)
 Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, premier film selon l'ordre chronologique d'apparition sur les écrans (1977).